Hierba de los ojos puede referirse a:

 el nombre común de la planta Salvia sclarea; o
 el nombre común de la planta Salvia verbenaca.